Де́рвин Шле́кер (Derwin Schlecker) — британский электронный музыкант и продюсер, выступающий под псевдонимом Gold Panda.

Биография 
Родился в Пекаме (Лондон) в 1980 году и вырос в Челмсфорде, Эссекс; учился в . Два года он прожил в Японии.

Подростком Шлекер начал эксперименты в электронной музыке, пользуясь семплером своего дяди, продюсера. Под именем Gold Panda он начал записываться в конце 2007 года. Через сеть MySpace с ним связался лейбл Wichita Records, попросив сделать ремикс для Bloc Party. Он выпустил несколько короткометражных записей, в том числе мини-альбом Quitter’s Raga, заглавный трек из которого был отмечен тегом «лучший новый трек» на Pitchfork и вошёл в число лучших композиций года в том же издании. Шлекер подписал контракт со звукозаписывающей компанией Ghostly International и издал дебютный студийный альбом Lucky Shiner в сентябре 2010 года. Пластинка была положительно оценена музыкальными критиками и удостоилась премии британской газеты The Guardian. Gold Panda провёл гастрольное турне по Японии с группой Simian Mobile Disco, а в конце года был включён в список перспективных музыкантов, отобранных для голосования в очередном опросе компании Би-би-си «Sound of…».

В 2011 году Gold Panda выпустил сборник Companion, в состав которого вошли три ранних мини-альбома, и записал диджейский микс, изданный как диск в рамках серии DJ-Kicks. Два года спустя он выпустил мини-альбом Trust и вторую студийную работу Half of Where You Live, которую музыкант описал как «городской альбом», вдохновлённый фильмами Такаси Миике и жизнью в Сан-Паулу и Лондоне. В мае 2013 года Gold Panda провёл турне по Северной Америке, а на лето запланированы выступления в европейских городах.

Дискография

Студийные альбомы 
 Lucky Shiner (Notown/Ghostly International, 2010)
 Half of Where You Live (Notown/Ghostly International, 2013)
 Good Luck and Do Your Best (City Slang, 2016)

Прочие релизы 
 Miyamae EP (Various Production, 2009)
 Quitter’s Raga (7", Make Mine, 2009)
 Before (CD, самиздат, 2009)
 iTunes Festival: London 2009 (концертный мини-альбом, 2009)
 You (мини-альбом, Ghostly International, 2010)
 Snow & Taxis (мини-альбом, Ghostly International, 2010)
 Unreleased Medical Journal (сборник, Notown, 2010)
 Marriage (мини-альбом, Ghostly International, 2011)
 Companion (цифровой сборник, Ghostly International, 2011)
 An Iceberg Hurled Northward Through Clouds (12", Studio !K7, 2011)
 DJ-Kicks: Gold Panda (микс, Studio !K7, 2011)
 Trust (12", Notown, 2013)
 «Brazil» (цифровой, Notown/Ghostly International, 2013)

Примечания

Ссылки 
 Сайт альбома Lucky Shiner

Музыканты-электронщики Великобритании
Музыкальные продюсеры Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета